Э́рман (, Ehrman, Ehrmann) или Эрма́н (, Hermant) — фамилия, распространённая во многих странах. 

Известные носители:

 
 Барт Эрман (1955) — американский библеист, профессор религиоведения.
 Вильгельм Эрман (1850—1932) — немецкий библиотекарь.
 Владимир Гансович Эрман (1928—2017) — российский индолог и переводчик.
 Генрих Эрман (1857—1940) — немецкий правовед, ректор Мюнстерского университета.
 Георг Адольф Эрман (1806—1877) — немецкий физик и путешественник, отец Вильгельма, Адольфа и Генриха Эрманов.
 Даниэль Эрман (1817—1882) — немецкоязычный писатель, еврейский раввин в различных чешских городах.
 Джон Эрман — американский актёр, режиссёр, продюсер.
 
 Жан-Пьер Эрман (1735—1814) — немецкий историк, отец Пауля Эрмана.
 Иоганн Христиан Эрман (1749—1827) — немецкий врач и сатирик.
 Карл Генрих Эрман (1792—1878) — французский медик, провессор анатомии и хирургии в университете Страсбурга.
 Леонид Иосифович Эрман (1926—2023) — директор московского театра «Современник».
 Мартин Эрман (1795—1870) — австрийский фармаколог и химик.
 Пауль Эрман (1764—1851) — немецкий физик, отец Георга Адольфа Эрмана.
 Риккардо Эрман (1929—2021) — итальянский журналист.
 Теофил Фридрих Эрман (1762—1811) — германский географ.
 Уильям Эрман (1950) — британский дипломат, посол Великобритании в Люксембурге и Китае.
 Леонид Иосифович Эрман (1926) — театрал, руководитель театра Современник до 2012 г.

См. также 
 Хребет Эрмана — в Забайкальском крае России и, частично, Монголии.
 Берёза Эрмана — вид берёзы, произрастающий на Камчатке, Сахалине, Курилах, в Магаданской области.

Примечания